UBJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ube (Giappone)